Заве́тный — посёлок в муниципальном образовании «город Армавир» Краснодарского края. Административный центр Заветного сельского округа

География 
Посёлок расположен на левом берегу реки Уруп, в 7 км к югу от центра города Армавир, рядом с пересечением Федеральная автомобильная дорога М-29 «Кавказ» с автодорогой Армавир — Отрадная.

История 
Посёлок Заветный зарегистрирован в реестре населённых пунктов Краснодарского края 23 июня 1952 года. Этот год и считается официальной датой основания посёлка.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Примечания 

Населённые пункты городского округа Армавир